Frommhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Frommhagen (1912–1945), deutscher SS-Hauptsturmführer, Adjutant von KZ-Lagerkommandanten
 Friedrich Wilhelm Heinrich Frommhagen (1815–1871),  deutscher Kommunalpolitiker; von 1848 bis 1871 Bürgermeister der Stadt Stendal
 Wolfgang Frommhagen (* 1936), deutscher Speerwerfer